Национальный чемпионат I 1966 () — 64-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1966
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1966 году